Національний парк Йостедалсбреєн () — національний парк на заході Норвегії. Національний парк Йостедалсбреєн має популярність серед туристів та альпіністів.

У Національному парку Йостедалсбреєн розташований найбільший у материковій Європі льодовик () — Йостедал, який покриває територію площею 487 км². Найвища точка парку — гора Лудалскопа () висотою 2 083 м.

Останнім часом льодовик із кожним роком все зменшується в розмірах. Проте завдяки цьому вдалось знайти руїни ферм, які завалив і покрив даний льодовик близько 1750 року.

Назва 
Перша частина Йостедал () пішла від назви колишньої комуни Йостедал, яка в 1963 році була об'єднана з комуною Люстер. Друга частина являє собою слово (), яке означає льодовик.

Музеї 
На території парку розташовані 3 музеї:
 Норвезький центр льодовиків () в долині Йосте () в комуні Люстер.
 Центр в національному парку Йостедалсбреєн () в комуні Стрюн ().
 Норвезький музей льодовиків () знаходиться біля села Ферланд ().

Примітки

Посилання 
 
 Карта Національного парку Юстедалсбреєн
 Hiking in Jostedalsbreen National Park
 Jostedal Glacier National Park
 Norsk Bremuseum (Gletschermuseum)
 Jostedalsbreen Nasjonalparksenter
 Breheimsenteret

Ю
Природоохоронні об'єкти, засновані 1991
Засновані в Норвегії 1991